dydek, dytek – potocznie trojak (moneta) 
 Zygmunt Gloger - Encyklopedia staropolska - Dydek

Osoby o tym nazwisku:
 Katarzyna Dydek
 Małgorzata Dydek
 Marta Dydek
 Stanisław Dydek
 Zbigniew Dydek

Zobacz też 
 dydko